Извору има више значења:

 Извору (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Извору (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Извору (Ваља Лунга), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Извору (Вишина), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Извору (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Извору (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Извору (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Извору (Гогошари), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Извору (Ванаториј Мичи), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Извору (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији